National Hockey League 2019-20 var den 103. sæson (og den 102. sæson med spil) af ishockeyligaen National Hockey League. Ligaen havde deltagelse af de samme 31 hold som i den foregående sæson. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold skulle have spillet 82 kampe, og hvor 16 hold skulle være gået videre til slutspillet om Stanley Cup.

Den 12. marts 2020 meddelte ligaen imidlertid, at grundspillet var sat på pause indtil videre på grund af den igangværende COVID-19-pandemi. På det tidspunkt manglede der at blive afvikle 189 grundspilskampe. Den 26. maj 2020 offentliggjorde ligaen en plan for genoptagelsen af sæsonen. Planen medførte, at resten af grundspillet blev aflyst, og de 12 bedste hold i hver konference gik videre til et slutspil med et modificeret format. Ligaen forventede at slutspillet tidligst kunne igangsættes i slutningen af juli 2020. Slutspillet blev igangsat den 1. august 2020, og alle kampe i Western Conference og Stanley Cup-finalen blev spillet i Edmonton Oilers' normale hjemmebane, Rogers Place i Edmonton, mens kampene i Eastern Conference blev afviklet i Scotiabank Arena i Toronto, der normalt var hjemmebane for Toronto Maple Leafs. I begge arenaer blev der gennemført op til tre kampe om dagen, og alle kampe blev spillet uden tilskuere.

Slutspillet om Stanley Cup blev vundet af Tampa Bay Lightning, som i finaleserien besejrede Dallas Stars med 4-2 i kampe, og som dermed vandt Stanley Cup for anden gang. Den afgørende kamp blev spillet den 28. september 2020, hvor Tampa Bay sejrede med 2-0. Tampa Bay Lightning sluttede grundspillet på andenpladsen i Atlantic Division og startede derfor slutspillet i seedningsrunden, hvor holdet spillede sig til en seedning som nr. 2 i Eastern Conference. I første runde besejredes Columbus Blue Jackets med 4-1 i kampe, hvorefter holdet fra det vestlige Florida i anden runde vandt med 4-1 i kampe over divisionsrivalerne fra Boston Bruins. Holdet kvalificerede sig til Stanley Cup-finalen ved at besejre New York Islanders med 4-1 i kampe.

Hold 

Holdene var inddelt i to konferencer med 16 hold i øst-konferencen og 15 hold i vest-konferencen. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv eller otte hold i hver division.

Danske spillere

Grundspil

Format

Oprindeligt format 
Alle hold skulle spille 82 grundspilskampe (41 hjemme- og 41 udekampe). I øst-konferencen skulle holdene spille:
 Fire kampe (to hjemme- og to udekampe) mod hvert af de øvrige syv hold i holdets egen division (28 kampe i alt).
 Tre kampe mod hvert af de otte hold i den anden division i samme konference (24 kampe i alt).
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hvert af de 15 hold i vest-konferencen (30 kampe i alt).
I vest-konferencen skulle holdene spille:
 Fire eller fem kampe mod hvert af de øvrige seks eller syv hold i holdets egen division (26 eller 29 kampe i alt).
 Tre eller fire kampe mod hvert af de syv eller otte hold i den anden division i samme konference (21 eller 24 kampe i alt).
 To kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hvert af de 16 hold i øst-konferencen (32 kampe i alt).
Alle hold havde en kamppause på fem dage i løbet af januar måned.

Det var meningen, at de tre bedste hold i hver division skulle gå videre til slutspillet om Stanley Cup, og derudover skulle de to bedste hold i hver konference, der var placeret uden for top 3 i deres respektive division, gå videre til slutspillet på et wildcard.

Faktisk format 
På grund af COVID-19-pandemien blev resten af grundspillet aflyst efter kampene afviket den 11. marts 2020, hvor holdene havde spillet 68-71 kampe, og hvor der manglede at blive spillet 189 grundspilskampe. Ligaen vedtog et ændret format for slutspillet med 24 hold, hvilket medførte, at de 12 bedste hold i hver konference med det bedste pointgennemsnit pr. kamp gik videre til slutspillet.

Holdene sluttede det afbrudte grundspil med forskelligt antal kampe spillet, så holdene blev rangeret efter deres pointgennemsnit pr. kamp.

Kampe i udlandet 

To af grundspilskampene blev spillet i Globen i Stockholm, Sverige, hvor Tampa Bay Lightning og Buffalo Sabres den 8. og 9. november 2019 spillede to kampe mod hinanden, som begge blev vundet af Tampa Bay.

Udendørskampe 

Tre af grundspilskampene bliver spillet udendørs:
 NHL Heritage Classic blev spillet den 26. oktober 2019 på Mosaic Stadium i Regina, Saskatchewan, hvor Winnipeg Jets besejrede Calgary Flames med 2−1 efter forlænget spilletid.
 NHL Winter Classic blev afviklet den 1. januar 2020 på Cotton Bowl i Dallas, Texas, hvor Dallas Stars vandt 4−2 over Nashville Predators.
 En Stadium Series-kamp blev spillet den 15. februar 2020 på Falcon Stadium i Colorado Springs, Colorado, hvor Colorado Avalanche blev beserjret med 3-1 af gæsterne fra Los Angeles Kings.

All-star-kamp 

Den 65. NHL all star-kamp blev afholdt i Enterprise Center i St. Louis, Missouri.

Østkonferencen

Metropolitan Division

Atlantic Division

Vestkonferencen

Central Division

Pacific Division

Slutspil

Hold og seedninger 

Slutspillet havde deltagelse af 12 hold fra hver konference, der blev rangeret i henhold til hvor mange point holdene havde opnået i forhold til det maksimale antal point for de grundspilskampe, holdene havde spillet, eftersom holdene ikke havde spillet samme antal kampe.

I hver konference var de fire højst rangerede hold direkte kvalificeret til første runde, og holdene spillede en enkeltturnering alle-mod-alle om seedningerne 1-4 i konferencen. Holdene rangeret som nr. 5-12 i hver konference blev automatisk seedet som nr. 5-12.

Format 

Alle kampene i Western Conference og Stanley Cup-finalen blev spillet i Edmonton Oilers' normale hjemmebane, Rogers Place i Edmonton, mens kampene i Eastern Conference blev afviklet i Scotiabank Arena i Toronto, der normalt var hjemmebane for Toronto Maple Leafs. I begge arenaer blev der gennemført op til tre kampe om dagen, og alle opgør blev spillet uden tilskuere.

De fire højst rangerede hold i hver konference var automatisk kvalificeret til første runde, og holdene spillede om seedningerne 1-4 i seedningsrunden, der blev afviklet som en enkeltturnering alle-mod-alle. 

I hver konference blev holdene, der var seedet som nr. 5-12, parret i fire playoff-opgør, som i kvalifikationsrunden spillede om de sidste fire ledige pladser i første runde. Opgørene i kvalifikationsrunden blev spillet bedst af fem kampe. I første runde blev de fire højst seedede hold i hver konference parret med de fire vindere fra kvalifikationsrunden, og de fire opgør blev spillet bedst af syv kampe. Herefter blev slutspillet spillet færdigt efter det sædvanlige format, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe, og hvor vinderne af de to konferencefinaler mødtes i Stanley Cup-finalen.

Seedningsrunde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Kvalifikationsrunde 

I hver serie var det højst seedede hold hjemmehold i kamp 1, 2 og 5 og udehold i kamp nr. 3 og 4, selvom alle kampene blev afviklet i samme arena.

Østkonferencen

Vestkonferencen

Første runde 

Østkonferencen

Første kamp i serien mellem Tampa Bay Lightning og Columbus Blue Jackets blev først afgjort i femte overtidsperiode, og med en samlet længde på 150 minutter og 27 sekunder blev det den fjerdelængste kamp i ligaens historie.

Vestkonferencen

Anden runde 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Konferencefinaler 

Østkonferencen

Vestkonferencen

Stanley Cup-finale

Kilder / eksterne henvisninger 
National Hockey League

Noter 

NHL-sæsoner
Ishockey i 2019
Ishockey i 2020